Кралль (Krall) — фамилия. Известные носители:

 Кралль, Ханна (род. 1935) — польская писательница и журналистка.

  (1931—2009) — советский и эстонский зоолог, специалист по систематике нематод.
  (род. 1929) — советский и эстонский геоботаник.

См. также